Лимпопо — может означать следующее:

 Лимпопо — река в Африке.
 Лимпопо — провинция в ЮАР.
 (1490) Лимпопо — астероид.
 Лимпопо — мультфильм 1939 года.
 Лимпопо, то же, что и лампопо — русский алкогольный напиток, основными ингредиентами которого являются сухари, лимоны, сахар и пиво.